A la mitologia grega i també a la romana, les oceànides o oceànites (en grec, Ωκεανιδες) eren unes nimfes filles d'Oceà i Tetis (titans). Cadascuna d'elles estava associada a una font, un riu o un llac. Eren germanes dels oceànits (o Potamoi), déus dels rius.

Llista d'oceànides 
En la seva Teogonia, Hesíode diu clarament que les oceànides són 3.000, però només anomena les 41 més antigues. Tot seguit, els noms donats per Hesíode:

 Acasta
 Admete
 Àmfiro
 Àsia: Nimfa, filla d'Oceà i de Tetis. A vegades, és confosa amb Clímene i apareix com a muller de Jàpet.
 Calipso
 Cal·lírroe: Nimfa, filla d'Oceà i de Tetis. S'uní a Crisàor i fou mare de Geríon.
 Cerceis
 Clímene: Nimfa, filla d'Oceà i de Tetis. A vegades és considerada esposa de Jàpet i en d'altres, esposa de Prometeu.
 Clícia
 Criseida
 Dione
 Doris
 Electra
 Estigia
 Eudora
 Eurínome
 Europa
 Galaxaura
 Hipo
 Ianira
 Iante
 Idia
 Melòbosis
 Menesto
 Metis
 Ocírroe
 Peito
 Perseis
 Petrea
 Pisítoa
 Plexaura
 Pluto
 Polidora, la dels molts regals, la generosa.
 Primno
 Rodea
 Telesto
 Toa
 Tique
 Urània
 Xante
 Zeuxo

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 29 (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

 
Grups mitològics